Василий Васильевич Платонов (27 декабря 1928 года, Шахты, Ростовская область) — инженер, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации.

Биография 
Родился 27 декабря 1928 года в городе Шахты Ростовской области. В 1943—1945 годах работал на Сулинском металлургическом заводе электромонтёром. После окончания в 1949 году Таганрогского металлургического техникума - инженер-электрик на строительстве Несветай ГРЭС Ростовэнерго. В 1951 году поступил по специальности «Электрические станции, сети и системы» в Новочеркасский политехнический институт, который окончил в 1956 году с красным дипломом, затем работал начальником электролаборатории высоковольтных сетей Иркутскэнерго, 1958—1960 годах инженером-проектировщиком в Ростовском отделении института Теплоэлектропроект.

В 1963 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Схемы дифференциальных защит повышенной чувствительности для силовых трансформаторов», в 1978 году защитил докторскую диссертацию. 

С 1963 года в Новочеркасском политехническом институте: ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, в 1979—1999 годах — заведующий кафедрой «Электрические станции».

С 2006 года является участником семинара РАН «Экономические проблемы энергетического комплекса», на котором читал доклады на темы: в 2009 году — «Электроэнергетика России: реформирование и развитие», в 2011 году — «О проблемах подготовки в России специалистов в области электроэнергетики и электротехники».

Автор более 220 научных работ, 12 монографий и учебных пособий, 42 авторских свидетельств и патентов на изобретения, подготовил 15 кандидатов наук и четыре доктора наук.

Почётный работник Высшей школы России, почётный работник электроэнергетики России, был членом редколлегии технической серии журнала «Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Технические науки».

Автор книг, изданных в центральных издательствах:
 Реле дифференциальных защит элементов энергосистем [Текст] / А. Д. Дроздов, В. В. Платонов. - Москва : Энергия, 1968. - 110 с. : черт.; 20 см.  
 Испытание и прожигание изоляции силовых кабельных линий [Текст] / В. В. Платонов, Г. М. Шалыт. - Москва : Энергия, 1975. - 136 с. : ил.; 20 см.
 Аппаратура для выявления повреждений в силовых кабельных линиях [Текст] / М-во энергетики и электрификации СССР. Гл. упр. энерг. системами Юга. Район. энерг. упр. "Ростовэнерго". - Москва : Энергия, 1972. - 159 с. : черт.; 20 см. 
 Определение мест повреждения на трассе кабельной линии / В. В. Платонов, В. Ф. Быкадоров. - М. : Энергоатомиздат, 1993. - 253,[3] с. : ил.; 20 см.; ISBN 5-283-01206-9

Награды 
Награждён нагрудными знаками «Высшая школа СССР — за отличные успехи в работе», «Изобретатель СССР», «Отличник энергетики и электрификации СССР», имеет почётное звание «Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», медалями ВДНХ и ВВЦ РФ за научные разработки и изобретения.

Примечания

Ссылки 
 Библиография на РГБ. Платонов, Василий Васильевич
 Платонов Василий Васильевич
 Василий Васильевич Платонов : K 60 - летию со дня рождения // Электр станции . 1989. No 4. С. 91 : портр . 
 Василий Васильевич Платонов : (к 85-летию со дня рождения) // Изв. вузов. Электромеханика. 2014. № 1. С. 93

Родившиеся в Шахтах